Патрик Джозеф Лехи (; , Шарльвилль, Ирландия —  в США) — британский легкоатлет, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

Лехи соревновался в трёх прыжковых дисциплинах — прыжок в высоту, в длину и тройной прыжок. В первом соревновании он занял второе место с результатом 1,78 м. В следующем Лехи стал третьим, прыгнув на 6,95 м. В последней своей дисциплине он занял четвёртую позицию с неизвестным результатом.

Через восемь лет Лехи участвовал в соревнования по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 1908 в Лондоне. С результатом 1,78 м он занял 9-е место. Помимо этого, его брат Корнелиус Лехи стал серебряным призёр на тех играх.

Ссылки 
 Патрик Лехи на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Ирландии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1900 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года
Прыгуны в высоту США
Прыгуны в длину США